Északi Front (első világháború)
 Északi Front (második világháború)